Парк великана је назив паркова који се налазе у сљедећим мјестима:

 Парк великана у Милићима
 Парк великана у Источном Сарајеву